Muziekalbum
Dance, dance, dance (Dutch Rhythm Steel & Show Band) (1976), een muziekalbum van de Dutch Rhythm Steel & Show Band
Lied
Dance, dance, dance (Beach Boys) (1964), een lied van de Beach Boys
Dance, dance, dance (Neil Young) (1969), een lied van Neil Young dat Crazy Horse uitbracht op zijn debuutalbum (1971)
Dance dance dance (Jackpot) (1974), een lied/single van de Nederlandse band Jackpot
Dance, dance, dance (Steve Miller Band) (ca. 1974-1978), een lied van de Steve Miller Band
Dance, dance, dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah) (1977), een lied van Chic
Dance, dance, dance (Beth Anderson) (1983), een lied van Beth Anderson, soundtrack van de film Scarface
Dance, dance, dance (Lykke Li) (2008), een lied van Lykke Li
Dance, dance, dance (The Dells) (2008), een lied van The Dells
Dance, dance, dance (Red Hot Chili Peppers) (2011), een lied van de Red Hot Chili Peppers
Dance Dance Dance/My Lady (2012) een lied van Boyfriend
Dance Dance Dance (James Cottriall) (2013), een lied van James Cottriall
Literatuur
Dance dance dance (roman) (1994), een roman van Haruki Murakami
Film en televisie
Dance! Dance! Dance! (2014), Belgisch-Japanse film van Hendrik Willemyns en Ken Ochiai
Dance Dance Dance (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma van RTL 4 / SBS6

Zie ook 
Dance, dance (doorverwijspagina)
Dancé (Orne), Franse gemeente
Dancé (Loire), Franse gemeente
Dance, muziekstijl